L'historique du parcours européen et mondial du FC Barcelone retrace les participations de ce club espagnol de football basé à Barcelone aux différentes coupes d'Europe et compétitions mondiales.

Le club a notamment remporté 5 Ligues des champions, 4 Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, 4 Coupe des villes de foires et 5 Supercoupes de l'UEFA.

Palmarès européen et mondial

Matchs européens par saison

Matchs mondiaux par saison

Adversaires rencontrés

Adversaires européens

Adversaires mondiaux

Notes et références

Notes

Références 

FC Barcelone (football)
FC Barcelone